Johrenia engleri är en flockblommig växtart som beskrevs av Dingler. Johrenia engleri ingår i släktet Johrenia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
engleri